У́лица Цвета́евой (Улица Марины Цветаевой) — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь поэтессы М. И. Цветаевой.

Улицы

Россия 
 Улица Марины Цветаевой — улица в Королёве.
 Улица Цветаевой — улица в Абакане.
 Улица Цветаевой — улица в Липецке (Ссёлки).
 Улица Цветаевой — улица в Томске.

Украина 
 Улица Марины Цветаевой — улица в Киеве.

Станция метро 
 Улица Цветаевой — проектируемая станция Киевского метрополитена.